Mare Imbrium — mar lunar

 Ímbrico Inferior — época geológica mais antigo do Ímbrico

 

Desambiguações de astronomia